Guay puede referirse a:
 Guay, expresión coloquial de España 
 Rebecca Guay, acuarelista e ilustradora estadounidense;
 Stéphane Guay (1961-), ciclista francés.
 Guay, un municipio de Escocia

Enlaces externos